Салкин:
 Салкин, Геннадий (ум. 1972) — советский серийный убийца.
 Салкин, Грегг (род. 1992) — британский актёр.